

Фейрмаунт — місто, штат Джорджія
 Фейрмаунт — місто, штат Індіана
 Фейрмаунт — місто, штат Північна Дакота
 Фейрмаунт — селище, штат Іллінойс
 Фейрмаунт Тауншип — селище, штат Пенсільванія
 Фейрмаунт — переписна місцевість, штат Колорадо
 Фейрмаунт — переписна місцевість, штат Меріленд
 Фейрмаунт — переписна місцевість, штат Нью-Йорк
 Фейрмаунт — переписна місцевість, штат Теннессі